Pichlberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Pichlberg (Trabitz), Ortsteil der Gemeinde Trabitz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Pichlberg (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Pichlberg (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Pichlberg (Gemeinde Schwarzautal), Ortsteil von Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Bichlberg